Proteste in Sudan può riferirsi a:

 Proteste in Sudan del 2011 – parte della Primavera araba
 Proteste in Sudan del 2018-2019 – principalmente conosciute come Rivoluzione sudanese